Віллабо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Орлеана, 22 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 232 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 572,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллабон на сайті французького Національного інституту географії 
 Віллабон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллабон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллабон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллабон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер